Понарошку — нарочно, не по-настоящему.
 Ирена Понарошку (род. 1982) — российская телеведущая, виджей телеканала «MTV Россия».
 Понарошку — песня Юрия Титова